

Pyrénée 
 Pyrénée est, dans la mythologie grecque, un roi de Daulis qui fut puni pour avoir voulu violenter les Muses.
 Pyrénée est une bande dessinée de Régis Loisel et Philippe Sternis.

Pyrénées 
 Les Pyrénées ou la chaîne des Pyrénées désigne une chaîne montagneuse située dans le sud-ouest de l'Europe.